Există două orașe care sunt numite 'Kostajnica:
 Bosanska Kostajnica — un oraș din Republica Srpska, Bosnia și Herțegovina
 Hrvatska Kostajnica — un oraș din județul Sisak-Moslavina, Croația